Lohde ist eine Bezeichnung für

Orte
 Lohde, deutscher Name von Dorf und dortige  Burg in Estland, siehe Koluvere

Personen:
 Carola Lohde (1889–1959), deutsche Politikerin
 Clarissa Lohde (1836–1915), deutsche Schriftstellerin
 Georg Otto Ferdinand Lohde (1770–1851), erster Bürgermeister der Stadt Hildesheim nach Vereinigung von Alt- und Neustadt
 Ludwig Lohde (1806–1875), deutscher Architekt
 Max Lohde (1845–1868), deutscher Maler
 Sigurd Lohde (1899–1977), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Theodor Lohde (um 1800–1873), deutscher Verleger in Westpreußen

Siehe auch:
 Lode